Lovebox – album dei Groove Armada del 2002
Lovebox – album di Beni del 2010
Lovebox Festival – festival musicale britannico